Bleeker, een zeevissoort (Paraplagusia bilineata) uit tropische wateren
Personen
 Pieter Bleeker (1819-1878), Nederlands arts en ichtyoloog
 Fokke Bleeker (1899-1942), Nederlands verzetsstrijder
 Gerard Bleeker (1882-1956), Nederlands tuinarchitect
 Johan Bleeker (1906-1997), Nederlands verzetsstrijder
 Rutger Dirk Bleeker (1920-2016), Nederlands architect
 Ank Bleeker, Nederlands tuin- en landschapsarchitect
 Eppie Bleeker (1949), Nederlands schaatser

Zie ook 
 Bleker (doorverwijspagina)
 De Bleeker, een Belgische familienaam